

Regne Unit

Anglaterra 
 Avon Water, Hampshire, que va des de Holmsley al New Forest fins Keyhaven
 River Avon, Bristol, des d'Acton Turville a Avonmouth
 River Avon, Devon, des de Ryder's Hill a Bigbury (també conegut com a River Aune)
 River Avon, Hampshire, des de Pewsey a Christchurch (també conegut com a Salisbury Avon)
 River Avon, Warwickshire, des de Naseby a Tewkesbury (també conegut com a Shakespeare's Avon)

Escòcia 
 Avon Water, discorre des del sud de Darvel a Motherwell
 River Avon, Falkirk, discorre des de prop de Cumbernauld a Grangemouth
 River Avon, Strathspey, discorre des de Ben Macdui a Cragganmore

Gal·les 
 Afon, el nom en gal·lès per al riu, sovint anglicitzat a 'avon'
 River Avon, anglicistzació ocasional del River Afan

Canadà 
 Avon River (Nova Escòcia)
 Avon River (Ontàrio)

Nova Zelanda 
 Avon River (Canterbury)
 Avon River (Marlborough)

Austràlia 
 Avon River (Gippsland), Victoria
 Avon River (Gloucester),Nova Gal·les del Sud
 Avon River (Grampians), Victoria
 Avon River (Austràlia Occidental)
 Avon River (Wollongong)), Nova Gal·les del Sud